Episode (griech. epeisódion ‚das noch Dazukommende‘) steht für:
 im altgriechischen Drama ein Teil mit gesprochenen Dialogen, siehe Epeisodion
 in Kunst und Medien eine Nebenhandlung oder einen dramaturgischen Block, siehe Episode (Dramaturgie) (z. B. Episodenfilm, Episodenroman)
 die Folge einer Fernsehserie, siehe Fernsehserie #Episode
 einen in eine Komposition eingeschobener Teil, siehe Episode (Musik)
 in der Medizin einen periodischen, schubweisen oder attackenartigen Krankheitsverlauf

Das Wort episodisch bezieht sich speziell auf:
 Episodisches Gedächtnis, ein Teil des Langzeitgedächtnisses
 Episodisches Gewässer, ein regelmäßig trockenfallendes Gewässer

Episode heißen:
 Episode (1935), Film aus Österreich, mit Paula Wessely unter der Regie von Walter Reisch
 Episode (1963), Film aus Norwegen, unter der Regie von Rolf Clemens
 Episode (1967), Film aus Dänemark, unter der Regie von Jørgen Ekberg
 Épisode (1968), Film aus Kanada, unter der Regie von Marcel Carrière
 Episode (1969), Film aus Großbritannien, unter der Regie von John Warrington

Siehe auch:
 Episodes